Theaterbild steht für:

 die bildliche Ausstattung einer Theaterbühne zur Darstellung des Schauplatzes, siehe Bühnenbild
 den durch eine solche bildliche Ausstattung und deren Wechsel markierten Teil eines Theaterstücks als mittlere Einheit zwischen Akt und Szene, siehe Bild (Theater), Szenenbild, Szenografie
 Theaterbild (Vorstellung), das durch Zusammenwirken von Wahrnehmung und Einbildungskraft erzeugte Vorstellungsbild des Theaterzuschauers im Rezeptionsprozess
 Theaterbild (Darstellung), die bildliche Darstellung einer realen oder fiktiven Theaterinszenierung durch Zeichnung, Gemälde oder Fotografie